Hiraishi ist der Familienname folgender Personen:

 Kenta Hiraishi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Naoto Hiraishi (* 1992), japanischer Fußballspieler